Prora steht für

 Prora, Gebäudekomplex, Ortsteil des Ostseebades Binz auf Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 eine bewaldete Hügelkette der Insel Rügen, siehe Schmale Heide
 Prora (Schiffbau), griechische und lateinische Bezeichnung für den Bug größerer Schiffe
 Prora (Film), Kurzfilm von Stéphane Riethauser aus dem Jahr 2012 

Siehe auch:
 Brora